Jesus, Jesús či Jésus (varianty jména Ježíš) může označovat:
 Ježíš Kristus – ústřední postava křesťanství, Boží syn

Křestní jméno 
 Jesús Alou (nar. 1942), dominikánský baseballový hráč
 Jesus Baza Duenas, katolický kněz na Guamu
 Jesús España (nar. 1978), španělský atlet
 Jesús Flores (nar. 1984), venezuelský baseballový hráč
 Jesús Guevara, venezuelský boxer
 Jesús Guzmán (nar. 1984), venezuelský baseballový hráč
 Jesús Herrera, mexický atlet
 Jesús Jiménez Zamora (1823–1897), prezident Kostariky v letech 1863–1866 a 1868–1870
 Jesús Juárez Párraga (nar. 1943), bolivijský biskup
 Jesus Quintana, postava z filmu Big Lebowski
 Jesús Chucho Sanoja (1926–1998), venezuelský hudebník
 Jesús López-Cobos (nar. 1940), španělský dirigent
 Jesús Martínez (nar. 1976), mexický boxer
 Jesús Montero (born 1989), venezuelský baseballový hráč
 Jesús Navas, španělský fotbalista
 Jesús Pérez (boxer) (nar. 1971), kolumbijský boxer
 Jesús Chávez (nar. 1972), mexický boxer
 Jesús Pérez (cyklista) (nar. 1984), venezuelský cyklista
 GG Allin, původním jménem Jesus Christ Allin
 James Jesus Angleton (1917–1987), šéf kontrarozvědky CIA
 Nicolás de Jesús López Rodríguez (nar. 1936), dominikánský kardinál
 Felipe Calderón (nar. 1962), celým jménem Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, prezident Mexika
 Salvador Allende (1908–1973), celým jménem Salvador Isabelino del Sagrado Corazón de Jesús Allende Gossens, prezident Chile v letech 1970–1973)
 Óscar Arias (nar. 1940), celým jménem Óscar Rafael de Jesús Arias Sánchez, prezident Kostariky v letech 1986–1990 a 2006–2010

Příjmení 
 Esteban de Jesús (1951–1989), portorický boxer
 Carlos Alberto de Jesus, celým jménem Carlos Alberto Gomes de Jesus (nar. 1984), brazilský fotbalista
 Samuel Firmino de Jesus (nar. 1986), brazilský fotbalista
Gabriel Jesus (nar. 1997), brazilský fotbalista

Místní název 
 Jesús (Peru), město v Peru
 Île Jésus, ostrov severně od Montrealu
 Jesús (Ibiza), vesnice na ostrově Ibiza

V kultuře 

 Jesús (film) – film z roku 2016